Breckheimer ist der Name von

 Franz Breckheimer (bl. 1910er-Jahre), deutscher Automobilrennfahrer
 Julia Breckheimer	(bl. 2009), Schauspielerin
 Wolfgang Breckheimer (* 1926), deutscher Buchdrucker und Autor
 Ian K. Breckheimer (* zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts), US-amerikanischer Ökologe